Fogazat – élőlények fogsora
 Fogazat (fogsor) – építészeti elem 
 Fogazat – bélyegek fogazata